Pes baskervillský může být:
 Pes baskervillský – anglický detektivní román Arthura Conana Doyla
 Pes baskervillský (film, 1936) – německý film režiséra Karla Lamače (v originále Der Hund von Baskerville)
 Pes baskervillský (film, 1959) – filmová adaptace detektivního románu od A. C. Doyla (v originále The Hound of the Baskervilles)
 Pes baskervillský (film, 1978) – britský film
 Pes baskervillský (film, 1983) – britský televizní film
 Pes baskervillský (film, 1988) – britský film
 Pes baskervillský (film, 2000) – kanadský televizní film
 Psisko baskervillské (též Pes baskervillský) – druhý díl britského televizního seriálu Sherlock